Tōkō-ji ist der Name mehrerer japanischer, buddhistischer Tempel:
 in der Schreibweise :
 Tōkō-ji (Akita), in Akita, Präfektur Aomori
 Tōkō-ji (Kuji), in Kuji, Präfektur Iwate
 Tōkō-ji (Kitamoto), in Kitamoto, Präfektur Saitama
 Tōkō-ji (Tokorozawa), in Tokorozawa, Präfektur Saitama
 Tōkō-ji (Funabashi), in Funabashi, Präfektur Chiba
 Tōkō-ji (Ichikawa), in Ichikawa, Präfektur Chiba
 Tōkō-ji (Kamakura), in Kamakura, Präfektur Kanagawa
 Tōkō-ji (Kōfu), in Kōfu, Präfektur Yamanashi
 Tōkō-ji (Azumino), in Azumino, Präfektur Nagano
 Tōkō-ji (Yamagata), in Yamagata, Präfektur Gifu
 Tōkō-ji (Ibigawa), in Ibigawa, Präfektur Gifu
 Tōkō-ji (Tōgō), in Tōgō, Präfektur Aichi
 Tōkō-ji (Kameoka), in Kameoka, Präfektur Kyōto
 Tōkō-ji (Nishinomiya), in Nishinomiya, Präfektur Hyōgo
 Tōkō-ji (Miki), in Miki, Präfektur Hyōgo
 Tōkō-ji (Kasai), in Kasai, Präfektur Hyōgo
 Tōkō-ji (Tanabe), in Tanabe, Präfektur Wakayama
 Tōkō-ji (Marugame), in Marugame, Präfektur Kagawa
 Tōkō-ji (Hagi), in Hagi, Präfektur Yamaguchi
 Tōkō-ji (Shimonoseki), in Shimonoseki, Präfektur Yamaguchi
 Tōkō-ji (Ukiha), in Ukiha, Präfektur Fukuoka
 in der Schreibweise :
 Tōkō-ji (Nishio), in Nishio, Präfektur Aichi